Symphonie  peut désigner les œuvres musicales suivantes :
 Symphonie  de Malcolm Arnold ;
 Symphonie  de Ludwig van Beethoven ;
 Symphonie  d'Anton Bruckner ;
 Symphonie  de Dmitri Chostakovitch ;
 Symphonie  d'Antonín Dvořák ;
 Symphonie  de Philip Glass ;
 Symphonie  d'Alexandre Glazounov ;
 Symphonie  de Joseph Haydn ;
 Symphonie  de Michael Haydn ;
 Symphonie  de Hans Werner Henze ;
 Symphonie  d'Alexandre Lokchine (1975) ;
 Symphonie  de Gustav Mahler ;
 Symphonie  de Nikolaï Miaskovski ;
 Symphonie  de Darius Milhaud ;
 Symphonie  de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Symphonie  d'Allan Pettersson ;
 Symphonie  d'Alfred Schnittke ;
 Symphonie  de Franz Schubert ;
 Symphonie  de William Schuman ;
 Symphonie  de Ralph Vaughan Williams.

Voir aussi 
 Malédiction de la neuvième symphonie
 La Neuvième Symphonie (), film musical allemand de Douglas Sirk, sorti en 1936. 

09